Kanalisierung bezeichnet:

 die Regulierung eines Flusses, siehe Flussbegradigung
 den Anschluss an ein Abwassersystem, siehe Kanalisation

 die Beibehaltung des Phänotyps bei Änderungen von genetischen und Umwelt-Faktoren, siehe Kanalisierung (Entwicklung)
 die gezielte Lenkung und Bestimmung der Ansicht oder Meinung Anderer, siehe Manipulation

Siehe auch:
 Kanal